Clinamen puede referirse a:

Clinamen, concepto filosófico desarrollado por Epicuro.
Clinamen, revista literaria uruguaya fundada en 1947.
Clinamen,composición sinfónica de César Cano.